Клуэйн:
 Клуэйн (озеро) — озеро на территории Юкон, Канада.
 Клуэйн (национальный парк) — национальный парк на территории Юкон, Канада.
 Клуэйн — индейцы в Канаде